

Construction 
 En Espagne,le terme Atalaya (de l'arabe hispanique aṭṭalaya‘, de l'arabe classique ṭalā'i‘) est une tour d'observation. Voir Mirador.

Patronymes 

 Enrique Atalaya (1851-1913), peintre espagnol de genre ;
 Máxima Acuña (1970-), agricultrice et militante environnementale péruvienne.

Plante 
Atalaya est un genre de plantes de la famille des Sapindaceae.

Toponymes

Atalaya, localité de la province de Buenos Aires

La Atalaya
Atalaya, montagne de La Rioja
Atalaya, commune de la province de Badajoz.

Le District d'Atalaya, dans la province de Veraguas.
Atalaya (Panama), une localité du district d'Atalaya dans la province de Veraguas.

Atalava, ville de la région de Cuzco
Atalaya, ville de la région de Junín
Atalaya, ville de la région d'Ucayali

Divers
 Atalaya, revue scientifique.

Voir aussi